JJJ kan have flere betydninger, heriblandt:

 Jaren Jackson Jr. - amerikansk basketballspiller
 JJJ (hiphopper) - japansk hiphopper, medlem af Fla$hBackS
 J. Jonah Jameson - fiktiv person i Spider Man-universet
 Triple J - australsk radiostation, en del af Australian Broadcasting Corporation
 JJJ Mountain - bjerg i Virginia, USA
 Jing-Jin-Ji - storbyområde omfattende bl.a. Beijing